Фабијан Риос () колумбијски је глумац.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Колумбијски глумци